В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Джиджі Фернандес і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши паруДжо-Анн Фолл і Рейчел Макквіллан 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)

 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (півфінал)
 Штеффі Граф /  Клаудія Порвік (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open